Tre dage ved Panne 2018 var den 42. udgave af cykelløbet Tre dage ved Panne. Løbet var en del af UCI Europe Tour-kalenderen og blev arrangeret 21. marts 2018 som et endagsløb, i modsætning til andre år, hvor det blev afholdt som et etapeløb over tre dage. Det blev vundet af italienske Elia Viviani fra .

Hold og ryttere

Resultater

Eksterne henvisninger

UCI Europe Tour 2018
2018